Pašić (en serbe : Пашић) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Bosnie) dérivé de Paša (« Pacha ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ilijas Pašić (né en 1934), footballeur yougoslave ;
  (né en 1992), joueuse de basket-ball monténégrine ;
 Nikola Pašić (1845–1926), diplomate et homme politique serbe ;
 Predrag Pašić (né en 1958), footballeur bosnien ;
  (1970–2004), footballeur serbe ;
  (né en 1973), footballeur serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque